Брунсбах (приток Вуппера) (нем. Brunsbach) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Брунсбах (приток Зюльца) (нем. Brunsbach) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.